Brazos (rivier), rivier in de Verenigde Staten
 Brazos (Napa County), gemeente in Californië